Korschikow () ist der Familienname folgender Personen:

 Gennadi Jegorowitsch Korschikow (* 1949), sowjetisch-russischer Ruderer
 Sergei Sergejewitsch Korschikow (* 1991), russischer Fußballspieler